Лев Николаевич Нау́мов (1925—2005) — советский и российский пианист, композитор и педагог. Заслуженный артист РСФСР (1966). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978).

Биография 
Родился 12 февраля 1925 года в городе Ростове Ярославской губернии. Окончил школу № 1 имени В. И. Ленина. 

В 1940—1941 годах окончил за один год теоретико-композиторское отделение Музыкального училища им. Гнесиных (педагоги В. А. Таранущенко, В. Я. Шебалин). В 1950 году с отличием окончил теоретико-композиторский факультет, в 1951 году — фортепианный факультет Московской консерватории (педагоги В. Я. Шебалин и А. Н. Александров — композиция, Г. Г. Нейгауз — фортепиано, Л. А. Мазель — анализ, И. В. Способин — гармония). В 1953 году окончил аспирантуру при консерватории по специальности «композиция». Во время учёбы получал Сталинскую стипендию. В 1953—1955 годах преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (анализ музыкальных форм, гармония, сочинение).

С 1955 года и до последнего года жизни преподавал в Московской консерватории. До 1957 года ассистент по классу анализа у профессоров Л. А. Мазеля и С. С. Скребкова. С 1956 года ассистент профессора Г. Г. Нейгауза. С 1963 года вёл самостоятельный класс специального фортепиано, с 1967 года доцент, с 1972 года профессор. В последующие годы ассистентами Л. Н. Наумова в МГК были , Ирина Виноградова, Даниил Копылов, Евгений Королёв и др.

В его классе учились такие впоследствии известные пианисты, как Сергей Арцибашев, Ксения Башмет, , Ирина Виноградова, Мария Воскресенская, Андрей Гаврилов, Дмитрий Галынин, , , Андрей Диев, Пётр Дмитриев, Павел Домбровский, Виолетта Егорова, Виктор Ересько, Илья Итин, Александр Кобрин, Даниил Копылов, Алексей Кудряшов, Святослав Липс, , , Алексей Любимов, Анна Маликова, Александр Мельников, Алексей Наседкин, Наталья Наумова, Кадзуки Нисимон, Дмитрий Онищенко, Валерий Петаш, Борис Петрушанский, Юрий Розум, Иван Соколов, Алексей Султанов, Сергей Тарасов, , Рэм Урасин, , Андрей Хотеев, , Александр Чайковский, Константин Щербаков и многие другие.

Заслуженный артист РСФСР (1966). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978).

Умер 21 августа 2005 года в Москве. Похоронен на Хованском кладбище.

Сочинения 
Автор симфонии, кантаты, струнного квартета, сонаты для фортепиано, вокальных циклов на слова японских поэтов для баса и фортепиано, на слова Д. Б. Кедрина для баритона и фортепиано, песни «Алёнушка».

Автор книги «Под знаком Нейгауза» (2000), соавтор (с В. А. Таранущенко и В. А. Кирилловой) сборника задач по гармонии.

Публикации 
 Почему на яблоне не расцветают розы? // Советская музыка. № 2. 1980
 «Профессор или продюсер?» (беседа с А. Хитруком) // Советская культура. № 2. 1988
 Композиторское и исполнительское для меня неразделимы // Советская музыка. № 9. 1987
 Вопросы исполнительского искусства // Сборник МГК. Вып. 4. М., 1990
 Воспоминания о Г. Г. Нейгаузе // Генрих Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы. Сост. Е. Р. Рихтер. М., «Имидж». 1992
 Воспоминания о С. Г. Нейгаузе // Станислав Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы. Ред.-сост. Н. Зимянина. М., 1988
 Остров радости // Вспоминая Святослава Рихтера. С. Рихтер глазами коллег, друзей и почитателей. Под общей ред. И. А. Антоновой. М., 2000
 Странички дневника // Памяти В. Я. Шебалина. Воспоминания. Материалы. Сост. А. М. Шебалина, общая ред. М. Д. Сабининой. М., 1984
 Памяти музыканта // Музыкальное обозрение. № 11. 2000
 Лев Наумов. Под знаком Нейгауза. Беседы с Е. Замоториной // РАФ «Антиква». М., 2002
 А. Хитрук 11 взглядов на фортепианное искусство // Изд. Классика-XXI, М., 2007. «Композиторское и исполнительское для меня неразделимы» (беседа с А. Хитруком)
 В. В. Софроницкий и М. В. Юдина // Вспоминая Софроницкого. Сост. А. Скрябин, И. Никонович. Изд. Классика-XXI, М., 2008

Примечания

Литература 
 Хитрук А. Музыкальное приношение учителю // Советская музыка. № 7. 1985
 Долгачева Л. «Идеалист» // Культура. 20.2.1993
 Кудряшов А. Хотел быть композитором, а стал педагогом // Музыкальная элита. № 1. 1994
 Хитрук А. «Прямой гербовник их семейной чести. Льву Наумову 75» // Культура. 17-23 февраля. 2000
 Ряд статей в газете «Музыкальное обозрение» (2000, № 2; 2001, № 10; 2002, № 3, 5, 8, 9)
 Лев Наумов. Сборник статей и воспоминаний. — М.: Дека-ВС. 2007 ISBN 978-5-901951-24-8
 Газетные отзывы о книге «Под знаком Нейгауза»
 Грум-Гржимайло Т. «Литературная газета», май 2002 г.
 Аристархова Л. «Культура», май 2002 г.
 Зимянина Н. «Новые известия», май 2002 г.

Ссылки 
 Наумов Лев Николаевич. Московская консерватория

Пианисты России
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Московской консерватории
Гимназия им. А. Л. Кекина
Похороненные на Хованском кладбище